W Rumunii
 Corbi – gmina w okręgu Ardżesz
 Corbi – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Corbi
 Corbi – wieś w okręgu Braszów, w gminie Ucea